Я́ков Кро́тов: Кротов, Яков Гаврилович (род. 1957) — российский публицист и радиоведущий, священнослужитель.
 Кротов, Яков Иванович — псковский посадник.